Idestrup (plaats), plaats in Denemarken
 Idestrup (parochie), parochie in Denemarken